Auvray ist der Familienname folgender Personen:

 Daisy Auvray (* vor 1992), Schweizer Sängerin beim Eurovision Song Contest
 Félix Auvray (1800–1833), französischer Maler und Schriftsteller
 Lydie Auvray (* 1956), französische Akkordeonistin
 Philippe Auvray (* 1953), französischer Autorennfahrer
 Stéphane Auvray (* 1981), französischer Fußballspieler